Ке́ннет А́ндерсон (): Андерсон, Кеннет (род. 1976) — американский реслер
 Андерсон, Кеннет (Кенни Андерсон; род. 1970) — американский профессиональный баскетболист.
 Андерсон, Кеннет (Кришна Дхарма; род. 1955) — британский писатель и публицист.
 Андерсон, Кеннет Артур Ноэл (1891—1959) — британский генерал, губернатор Гибралтара.
 Андерсон, Кеннет Льюис (1805—1845) — техасский политик, четвёртый (и последний) вице-президент Техаса.

См. также 
 Андерсон, Кен